, в некоторых случаях также Огава  — японская фамилия и топоним.

Известные носители фамилии

  (род. 1946, с 1969 носит по мужу фамилию Сато) — японская фигуристка-одиночница, позднее тренер.
 Окава, Мисао (1898—2015) — японская долгожительница, с середины 2013 года — старейший человек планеты.
 Окава, Сюмэй (1886—1957) — японский философ, идеолог японского милитаризма.
 Окава, Тору (род. 1960) — японский сэйю, композитор и певец.
 Окава Хасидзо I (1784—1849), более известный как  и носивший ещё ряд сценических имён — актёр кабуки начала 19 века.
 Окава Хасидзо II (1929—1984) — актёр кабуки, японского кино и телевидения, звезда фильмов дзидайгэки 1950—1960-х годов.

Топоним
 Окава (город) — город в Японии, находящийся в префектуре Фукуока.
 Окава (село) — село в Японии, находящееся в уезде Тоса префектуры Коти.

См. также 
 Огава/Окава (схожая фамилия и топоним, произносимые с кратким «о»)